Å  puede referirse a:
 Å/å, letra que representa una vocal en los idiomas danés, finés, noruego, sueco, istrorrumano, valón y chamorro.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes topónimos:
 Å, localidad en el suroeste de la isla de Fionia (Dinamarca).
 Å, la ciudad más meridional de las islas Lofoten (Noruega).
 Å, una localidad en Andøy, Nordland (Noruega).
 Å, una localidad en Moskenes, Nordland (Noruega).
 Å, una localidad en Meldal Sør-Trøndelag (Noruega).
 Å, la capital del municipio de Åfjord, Sør-Trøndelag (Noruega).
 Å, un lugar de las islas Vesterålen (Noruega).
 Å, un lugar en Ibestad, Troms (Noruega).
 Å, una localidad de Lavangen, Troms (Noruega).
 Å, el nombre de la parroquia de Lyngdal (Vest-Agder) entre 1837 y 1908 (Noruega).
 Å, una población en el condado de Gävleborg (Suecia).
 Å, una parroquia en la diócesis de Linköping (Suecia).
 Å, una municipalidad en Norrköping, Östergötland (Suecia).

Además, puede referirse a:
 Å, el símbolo del ángstrom, unidad de longitud empleada principalmente para expresar longitudes de onda, y distancias moleculares y atómicas.